Богатырёвское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Чувашия 
 Богатырёвское сельское поселение — входит в Цивильский район

Томская область 
 Богатырёвское сельское поселение — входит в Бакчарский район